French Camp (Californie)
 French Camp (Mississippi)